Motorola Moto X – smartphone del 2013
 Motorola Moto X – smartphone del 2014